Cappella reale dell'Assunta nel Palazzo Reale di Napoli
 Cappella dell'Assunta a Prato
 Cappella dell'Assunta a Trepuzzi
 Cappella dell'Assunta e di San Giovanni Battista a San Miniato